Парастако има више значења:

 Парастако (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Парастако (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику